Муслюмовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Муслюмовское сельское поселение — входит в Муслюмовский район Татарстана.
 Муслюмовское сельское поселение — входит в Кунашакский район Челябинской области.